Ильзанкер () — немецкая фамилия. Известные носители:
  (род. 1967) — австрийский футболист.
 Ильзанкер, Штефан (род. 1965) — немецкий саночник.
 Ильзанкер, Штефан (род. 1989) — австрийский футболист.